Floris van Borselen, Heer van Schoudee (overleden voor 1351), zoon van Wolfert I van Borselen.
 Floris van Borselen (kastelein), (overleden in 1368) heer van Sint-Maartensdijk, vanaf 1357 slootvoogd van Heusden en doorstond een beleg van een halfjaar.
 Floris van Borselen, Heer van Souburg (overleden in 1447), gehuwd met Lisebet Hondt
 Floris van Borselen, Heer van Sint Maartensdijk (overleden in 1422), Had de bijnaam "Metterzuylen", gehuwd met Oede van Bergen, vader van Frank van Borssele. 
 Floris van Borselen, Heer van Emelisse (overleden na 1470), was een bastaardzoon van Frank van Borssele (1395-1470)